Старое Устиново — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Старое Устиново — деревня в Зубцовском районе Тверской области.

См. также 
 Устиново.